Brewster House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Brewster House (Arkansas), NRHP-Nr. 83003464
 Brewster House (Kalifornien), NRHP-Nr. 78000740
 Brewster House (New York), NRHP-Nr. 08000109